Засновник Айкідо - Уесіба Моріхей

Найвідоміші учні Уесіба Моріхея

Прямі нащадки 

 Уесіба Кіссьомару (син) другий Досю
 Уесіба Морітеру (онук) третій Досю

Учні О-Сенсея 1921 - 1969

Відомі у світі айкідоки

Франція 
 Бенедетті Стефан

США 

 Стівен Сіґал

Велика Британія 

 Вільямс Кеннет

Джерела 

 Асоціація Айкідо-Айкікай України. Учні Уесіба Моріхея
 Стенлі Пранін. Енциклопедія Айкідо, 2006
 Учні О-Сенсея 1921 - 1969

Айкідо
Японські бойові мистецтва
Бойові мистецтва